Die schöne Melusine steht für:

 Die schöne Melusine (Hübner), Gemälde von Julius Hübner
 Die schöne Melusine (Hentschel), Oper von Theodor Hentschel
 Die schöne Melusine (Forstenheim), Märchen von Anna Forstenheim
 Die schöne Melusine (Kohlenegg), Roman von Viktor von Kohlenegg
 Die schöne Melusine (Courths-Mahler), Roman von Hedwig Courths-Mahler

Siehe auch:
 Melusine, mittelalterliche Sagengestalt
 Melusine (Begriffsklärung)
 Das Märchen von der schönen Melusine